Аминева — женская фамилия; имеет мужскую форму Аминев.

 Аминева, Стелла Сергеевна (1942—2014) — российская и израильская художница.
 Аминева, Флюра Миргалиевна (1928—2011) — ветеран колхозного производства, бывший чабан, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Аминева — деревня в Кунашакском районе Челябинской области.